El nombre Peixoto puede referirse a:
Floriano Vieira Peixoto, militar brasileño y segundo presidente de la república;
Afrânio Peixoto, médico, político, profesor, crítico literario, ensayista, romancista e historiador brasileño;
Ana Lins dos Guimaraes Peixoto, poetisa brasileña conocida como Cora Coralina;
António Augusto da Rocha Peixoto,  naturalista, etnólogo y arqueólogo portugués;
Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, político brasileño, tres veces gobernador de Bahía;
Ariane Luna Peixoto, botánica brasileña;
Cauby Peixoto Barros, cantante brasileño;
César Peixoto, futbolista portugués;
Ernâni do Amaral Peixoto, militar y político brasileño;
Francisco de Assis Peixoto Gomide, abogado, docente y político brasileño;
Inácio José de Alvarenga Peixoto, poeta y escritor brasileño;
José Luís Peixoto, narrador, poeta y dramaturgo portugués;
Kerwin Peixoto, futbolista peruano;
Mário Peixoto, cineasta y escritor brasileño.

Además, es el nombre de las ciudades:

Floriano Peixoto, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul;
Gavião Peixoto, del estado brasileño de São Paulo.

También puede referirse a:

la zona de Peixoto, en el barrio de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil;
el Aeródromo Gavião Peixoto, aeródromo privado ubicado en las cercanías de la ciudad Gavião Peixoto;
el Museo Palacio Floriano Peixoto, ubicado en Maceió, estado de Alagoas, Brasil;
la Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, ubicada en Póvoa de Varzim, Portugal;
la plaza Floriano Peixoto, también conocida como Cinelândia, ubicada en el centro de Río de Janeiro, Brasil;
la zona de Campo do Peixoto, ubicada en el barrio de Guaratiba, municipio de Río de Janeiro, Brasil.